28-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 28-й меридиан восточной долготы
 28-й меридиан западной долготы

См. также 
 28-я параллель северной широты
 28-я параллель южной широты